Stati Uniti d'America
 Wisner – città della Parrocchia di Franklin, Louisiana
 Wisner – township della Contea di Tuscola, Michigan
 Wisner – città della Contea di Cuming, Nebraska